Op Roland Garros 1978 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 29 mei tot en met 11 juni 1978.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Regina Maršíková en Pam Teeguarden hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Maršíková speelde samen met Helena Anliot, met wie zij de halve finale bereikte. Teeguarden en Marjorie Blackwood kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het duo Mima Jaušovec en Virginia Ruzici won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het koppel Lesley Bowrey en Gail Lovera in drie sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. De Roemeense Ruzici had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Joegoslavische Jaušovec geen. Ruzici won tijdens dit toernooi ook de titel in het enkelspel.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1978